La gymnastique artistique est présente depuis la première édition des Jeux olympiques modernes en 1896 pour les hommes et depuis les Jeux de 1928 pour les femmes. La forme actuelle du programme olympique de gymnastique artistique est inchangée depuis les Jeux de 1960.

Hommes

La gymnastique artistique masculine est l'une des rares disciplines à avoir toujours fait partie du programme olympique de l'ère moderne depuis la première édition. Disputée à Athènes en 1896, la première compétition gymnique olympique rassemblait 18 gymnastes provenant de 5 pays.

Jusqu'aux Jeux de 1932, le programme a souvent évolué, intégrant jusqu'alors plusieurs épreuves qui ont disparu depuis. Le programme actuel est inchangé depuis les Jeux de 1936.

Femmes

Alors que la gymnastique masculine est représentée aux Jeux olympiques depuis 1896, ce n'est qu'en 1928, à Amsterdam, que la gymnastique artistique féminine fait sa première apparition. Elle disparaît même du programme lors de l'édition suivante à Los Angeles avant d'être réintégré en 1936 à Berlin et de rester définitivement au programme des Jeux.

À leurs débuts, les gymnastes féminines accusent un gros retard technique sur les hommes et le programme ne ressemble guère à celui d'aujourd'hui. Depuis, agrès, tenues, programmes et techniques ont bien évolué, et les femmes rivalisent avec leurs homologues masculins en termes de technicité et de virtuosité. Après plusieurs éditions seulement disputées par équipes, la gymnastique artistique féminine intègre des épreuves individuelles, au concours général et par agrès, à partir des JO de 1952 à Helsinki, et le programme actuel s'est fixé à partir des Jeux de 1960.

Palmarès

Hommes 
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Concours général par équipes
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Concours général individuel
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Sol
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Cheval d'arçon
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Anneaux
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Saut de cheval
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Barres parallèles
 Liste des médaillés olympiques masculins en gymnastique artistique - Barre fixe

Femmes 
 Liste des médaillées olympiques féminines en gymnastique artistique

Tableau des médailles par pays

Classement hommes et femmes confondu 
Tableau mis à jour après les Jeux olympiques de 2016.

Classement hommes 
Tableau mis à jour après les Jeux olympiques de 2016

Classement femmes 
Tableau mis à jour après les Jeux olympiques de 2016

Notes et références